Waluś ist der Familienname folgender Personen: